Sieglin ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Sieglin (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Ernst von Sieglin (1848–1927), Stuttgarter Unternehmer, Archäologe und Kulturmäzen
 Kurt Sieglin (1884–1953), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Sieglin (1855–1935), deutscher Geographiehistoriker

Siehe auch:
 Siegling